Miersch steht für: 

 luxemburgischer Name der Gemeinde Mersch

Miersch ist der Familienname folgender Personen: 
 Alfred Miersch (* 1951), deutscher Autor und Verleger
 Ekkehard Miersch (* 1936), deutscher Schwimmer
 Karl Miersch (1894–1969), Leipziger Maler 
 Karl-Heinz Miersch (* 1947), deutscher Radrennfahrer
 Konrad Miersch (1907–1942), deutscher Moderner Fünfkämpfer und Fechter
 Matthias Miersch (* 1968), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Michael Miersch (* 1956), deutscher Publizist und Dokumentarfilmer
 Ronny Miersch (* 1985), deutscher Theaterschauspieler
 Wolfgang Miersch (* 1954), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Mirsch